De Football League Cup 2004/05 was de 45ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 23 augustus 2004 en eindigde op zondag 27 februari 2005 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Finale

Zie ook
FA Cup 2004/05
Finale FA Cup 2005
Engels voetbalkampioenschap 2004/05

Bekervoetbal 2004/05
2005